МТО — дзеркально-лінзовий телеоб'єктив з великою фокусною відстанню
 МТО — машина технічного обслуговування
 Міжнародна Туристична Організація